Madre – donna genitrice di un figlio o donna che adempie alle funzioni di madre
Madre – titolo reverenziale delle suore professe o di coloro che ricoprono un grado o esercitano una carica nei conventi
Madre – parte principale di un astrolabio ove alloggiano le altre parti dello strumento
Madre – parte di un registro o di un blocchetto a due moduli (madre e figlia) da conservarsi
Madre – organo dell'apparato genitale femminile degli esseri umani
Madre – ceppaia, parte del fusto di un albero che fuoriesce dal terreno dopo il taglio
Museo d'arte contemporanea Donnaregina (MADRE) – museo ubicato nel Palazzo Donnaregina di Napoli

Cinema 
 Madre (The Midnight Lady) – film del 1932 diretto da Richard Thorpe
 Madre (마더, Madeo) – film del 2009 diretto da Bong Joon-ho
 Madre – film del 2013 diretto da Benni Setiawan
 Madre – film del 2016 diretto da Aaron Burns
 Madre! (Mother!) – film del 2017 diretto da Darren Aronofsky
 Madre – cortometraggio del 2017 diretto da Rodrigo Sorogoyen
 Madre – film del 2019 diretto da Rodrigo Sorogoyen

Musica 
Piccolo uomo/Madre –  singolo del 1972 di Mia Martini
Madre – singolo del 2016 di Gianluca Grignani
Madre – EP del 2021 di Arca

Pagine correlate 
La madre
Mia madre